Balanas ist der Nachname folgender Personen:

 Kristine Balanas (* 1990), lettische Geigerin
 Margarita Balanas (* 1993), lettische Cellistin